«Евгений Онегин» — советский полнометражный цветной художественный фильм-опера, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1958 году режиссёром Романом Тихомировым по одноимённой опере Петра Ильича Чайковского, созданной по роману в стихах А. С. Пушкина. Музыка оперы сокращена до продолжительности 108 минут. Главные сольные партии исполняют звезды Большого театра — Галина Вишневская, Лариса Авдеева и Евгений Кибкало.

Премьера фильма в СССР состоялась 8 марта 1959 года.

Сюжет 
Россия начала XIX века. Дворянская усадьба Лариных. В гости к сёстрам Ольге и Татьяне и их матери приезжает сосед Владимир Ленский, которого принимают как жениха Ольги. Он знакомит Лариных со своим приятелем, скучающим в глуши петербуржцем — Евгением Онегиным. Татьяна пылко увлекается гостем.

Она эмоционально переживает новые чувства. Не в силах сдержаться, она пишет Онегину письмо с признанием в любви. Во время следующего визита тот вежлив, но холоден. Он отказывает Татьяне в ответном чувстве, девушка потрясена.

У Лариных бал. Патриархальный уклад деревенской глуши накладывает отпечаток и на званый вечер. Онегину скучно. Чтобы развлечься, он оказывает повышенные знаки внимания Ольге, та шутливо отвечает. Ленский всё воспринимает всерьёз, в ходе вспыхнувшей ссоры он вызывает Онегина на дуэль.
Зимним утром противники встречаются у старой мельницы. Оба внутренне готовы к примирению, но его не происходит. Звучат выстрелы. Ленский погибает.

Проходит время. Вновь бал, на этот раз блестящий, столичный. Онегин скучает и тут. Появляется новая пара — князь Гремин с супругой. Молодая княгиня — Татьяна. По-другому оценив её великолепие, Онегин пишет ей страстное письмо. Письмо взволновало молодую женщину, прежние чувства, казалось, вернулись… на мгновение. Пора пылкой юности пролетела безвозвратно. Татьяна отвергает Онегина.

В главных ролях 
 Ариадна Шенгелая — Татьяна Ларина (поёт Галина Вишневская)
 Светлана Немоляева — Ольга Ларина (поёт Лариса Авдеева)
 Вадим Медведев — Евгений Онегин (поёт Евгений Кибкало)
 Игорь Озеров — Владимир Ленский (поёт Антон Григорьев)
 Иван Петров — князь Гремин (поёт он же)

В ролях (в титрах не указаны) 
 Зинаида Квятковская — Ларина, помещица, мать Татьяны и Ольги
 Ольга Порудолинская — няня
 Эммануил Каплан — месье Трике, француз
 Гликерия Богданова-Чеснокова — гостья
 Владимир Васильев — Скотинин
 Вера Кузнецова — крепостная
 Анна Любимова — эпизод
 Яков Найшулер — эпизод
 Яков Родос — гость
 Аркадий Трусов — помещик

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Александр Ивановский, Роман Тихомиров
 Режиссёр-постановщик — Роман Тихомиров
 Главный оператор — Евгений Шапиро
 Режиссёры — Иосиф Гиндин, В. Миронова
 Главный художник — Николай Суворов
 Звукооператор — Григорий Эльберт
 Солисты, хор и оркестр Большого театра Союза ССР
 Музыкальный руководитель и дирижёр — Борис Хайкин
 Музыкальный консультант — А. Дмитриев
 Директор картины — В. Яковлев

Награды 
На XIII МКФ в Эдинбурге, Шотландия в 1960 году фильм был удостоен диплома.
Исполнительница роли Татьяны Лариной актриса Ариадна Шенгелая получила первую премию на Московском кинофестивале в 1959 году, а также главный приз на Всесоюзном кинофестивале в Киеве.

Интересные факты 
 Галина Вишневская в своих мемуарах сообщила, что готовилась не только спеть партию Татьяны, но и сыграть её в фильме. Съёмкам помешала беременность певицы и актрисы, которая при этом не помешала исполнить весь закадровый текст, будучи на финальных месяцах беременности, хотя певице и актрисе приходилось буквально разрываться между основной работой в Москве и Ленинградом, где проходили съёмки фильма и запись звука.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы-оперы СССР
Фильмы СССР 1958 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Романа Тихомирова
Экранизации произведений Александра Пушкина
Фильмы-оперы по литературным произведениям
Экранизации опер Петра Чайковского